Vaca se poate referi la un animal domestic sau la mai multe nume proprii.

Animal domestic ierbivor 
 Vacă, ierbivor rumegător de talie mare

Geografie

Brazilia 
 Ilha da Vaca, insulă din municipalitatea Joinville, din statul brazilian Santa Catarina,

Bolivia 
 Provincia Vaca Díez, provincie din Bolivia

România 
 Vaca, fost nume al satului Crișan, comuna Ribița, județul Hunedoara 
 Râul Vaca Mare, afluent de dreapta al râului Siriu 
 Râul Vaca Mică, afluent de dreapta al râului Siriu

Statele Unite ale Americii 
 Key Vaca, insulă din mijlocul arhipelagului Florida Keys, statul american  
 Muntele Vaca, un masiv montan din nordul statului american  
 Munții Vaca, lanț montan din comitatul Napa, statul american California

Nume de familie 
 Danny Vaca (n. 1990), fotbalist din  
 Doyle Vaca (n. 1979), fotbalist din  
 Edder Vaca (n. 1985), fotbalist ecuadorian 
 Eduardo Vaca, politician din  
 Jorge Vaca (n. 1959), boxer din  
 Joselito Vaca (n. 1984), fotbalist bolivian 
 Piraí Vaca, chitarist clasic bolivian

Alte utilizări 
 Vaca Valley Railroad, linie ferată existentă în localitatea Vacaville, California, la sfârșitul anilor 1800

Articole corelate 
 Lavaca (dezambiguizare) 
 Rio Las Vacas 
 Vacanță 
 Vacas (municipalitate) 
 Vaka (dezambiguizare) 

Nume proprii